Winterau steht für:
 Winterau, deutscher Name des Grand Ventron, Berg in den Vogesen, Departement Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Winterau, bis 1929 Zymowo, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Cimowo im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen